Ву́лиця Дмитра Донського — назва вулиць у містах країн колишнього СРСР.

 Вулиця Дмитра Донського — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Дмитра Донського — вулиця в місті Макіївка.
 Вулиця Дмитра Донського — вулиця в місті Одеса. (разом з провулком)
 Вулиця Дмитра Донського — вулиця в місті Слов'янськ.
 Вулиця Дмитра Донського — вулиця в місті Харків.

Колишні

Вулиця Дмитра Донського 

 Вулиця Дмитра Донського — колишня назва вулиці Дмитра Донцова в місті Дніпро.
 Вулиця Дмитра Донського — колишня назва вулиці Данила Апостола у місті Мукачево.
 Вулиця Донського — колишня назва вулиці Об'їздної у місті Свалява.
 Вулиця Дмитра Донського — колишня назва вулиці Юрія Станинця у місті Ужгород.

Провулок Дмитра Донського 

 Провулок Донського — колишня назва провулку Олексія Волохова у місті Кропивницький.